Варбан Вінаров (ім'я при народженні – Варбан Ніколов Вінаров; 1885, Русе, Болгарія – 5 березня 1908, Відень, Австро-Угорщина) – болгарський офіцер, генерал-майор.
 «Генерал Вінаров» - колишній футбольний клуб нині Спартак (футбольний клуб, Плевен)